NGC 3722 (другие обозначения — MCG -1-30-5, NPM1G -09.0437, PGC 35746) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Чаши. Открыта Эндрю Коммоном в 1880 году в цепочке из трех галактик, четвертая (PGC 35745) оказалась слишком тусклой для наблюдения.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3722
Чаша (созвездие)